Аґульяс — португальська назва
 Мис Голковий
 Течія мису Голкового
 Котловина Агульяс — океанічна котловина, розташована на південь від Південної Африки
 Плато Агульяс — океанічне плато, розташоване на південному заході Індійського океану
 Прохід Агульяс — абісальний канал, що знаходиться на південь від Південної Африки
 Банка Агульяс — частина південноафриканського шельфу